Перемен:

 Перемен! — краткое название песни группы КИНО.
 Перемен, Яков Абрамович (1881—1960) — еврейский общественный деятель, меценат и коллекционер.